Anacraga är ett släkte av fjärilar. Anacraga ingår i familjen Dalceridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilar
Anacraga